Osoby o tym nazwisku:
 Igor Majcen – słoweński pływak
 Irena Majcen – słoweńska polityk i inżynier rolnictwa